Алакольское месторождение угля — расположено на территории Алматинской и Восточно-Казахстанской области  не далеко от озера Алаколь в 15 км от железнодорожной линий Актогай-Дружба. Угленосная толща мощностью свыше 300 м сформировалась в осадочных отложениях юрского периода. Угленосные слои мощностью 100—125 м состоят из песчаников, алевролитов, конгломератов, угольных аргиллитов и шести угольных пластов. Типы углей — гумолиты и сапрогумолиты. Содержание углерода 73,8 %, серы (0,4-0,94 %) и золы (3,1—8,6 %). Угли месторождения характеризуются высокой теплоемкостью (7220— 7450 ккал/кг), Используются местным населением в качестве топлива.

Примечания

Литература 
 

Месторождения Казахстана
Угольные месторождения Казахстана
Угольная промышленность Казахстана